Smoker peut faire référence à plusieurs choses:

 Smoker est un personnage du manga One Piece
 Smoker est un rappeur français